Die Saison 2006 der GFA League First Division der gambischen Fußballmeisterschaft fand in der Zeit zwischen den 1. Februar 2006 und dem 16. April 2006 statt. Es spielten zehn Mannschaften um den Titel, den der Gambia Ports Authority Football Club zum fünften Mal gewinnen konnte. Absteigen mussten die Tabellenletzten Samger Football Club und Interior Football Club.

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 

2006
Fußballsaison 2006